To Have and Have Not ("avere e non avere" in lingua inglese) può riferirsi a:

 Avere e non avere (To Have and Have Not) – romanzo di Ernest Hemingway del 1937
 Acque del sud (To Have and Have Not) – film del 1940 diretto da Howard Hawks